Berret steht für:

 den Markennamen eines ehemaligen französischen Automobilherstellers, siehe Société Cannoise d’Automobiles

Berret ist der Familienname folgender Personen:

 James G. Berret (1815–1901), US-amerikanischer Politiker